Plaats in Indonesië
 Sambiyan (Kaliori), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sambiyan (Konang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java